ADEG steht als Abkürzung für:
 Allgemeine Deutsche Eisenbahn-Betriebs-GmbH, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft
 Arbeitsgemeinschaft der Einkaufsgenossenschaften, siehe ADEG Österreich

ADEG